Jean-Philippe Séchet (né en 1965), footballeur puis entraîneur français ;
 Guillaume Séchet (né en 1969), météorologiste français ;
 Pierre Séchet (né en 1939), flûtiste français.